Sposetti ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph von Zerboni di Sposetti (1766–1831), deutscher Beamter, Publizist und Schriftsteller
 Julius von Zerboni di Sposetti (1805–1884), österreichischer Schriftsteller
 Ruth von Zerboni di Sposetti (1903–1991), deutsche Schauspielerin, siehe Ruth von Zerboni
 Stefano Sposetti (* 1958), Schweizer Astronom

Sposetti: bezeichnet:
 (22354) Sposetti, einen Asteroiden des Hauptgürtels